Alfonso Torreggiani – architetto italiano
 Dino Torreggiani – presbitero italiano
 Elzeario Torreggiani – vescovo cattolico italiano
 Camillo Torreggiani – scultore italiano